Hiragana è un blocco Unicode. È costituito dai 93 caratteri compresi nell'intervallo U+3040-U+309F.

Comprende i simboli del sistema di scrittura hiragana ed è basato su JIS X 0208.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Hiragana
 Katakana (Unicode)

Unicode